Come on Home (álbum) - de Bethany Joy Galeotti
Come on Home (canção de Cyndi Lauper)

Veja também 
Come Home
Coming Home

Desambiguação